Фике () — фамилия. Носители:

 Фике дю Боккаж, Анн-Мари (1710—1802) — французская поэтесса; жена Пьер-Жозефа.
  — французский переводчик.
 Фике, Мари Ортанс (1850—1922) — французская натурщица, жена Поля Сезанна.

 Принцесса Фике — детское имя Екатерины II (1729—1796).